Корал де Палмас има више значења:

 Корал де Палмас (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Корал де Палмас (Кваутемок), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику